ZGA steht für:
 Zentraler Gutachterausschuss für das Arzneimittelwesen der DDR
 Zweirad Groß- und Außenhandelsverband

zga steht für:
 Kinga (Sprache), eine Bantusprache in Tansania

Abkürzung